Mistrzostwa świata do lat 20 w piłce nożnej 2009 odbyły się w Egipcie w dniach 25 września do 16 października. Były to 17. mistrzostwa świata U-20 w piłce nożnej w następujących miastach:

 Kair
 Aleksandria
 Port Said
 Ismailia
 Suez

Stadiony

Kwalifikacje 
Do mistrzostw świata U-20 zakwalifikowały się 23 drużyny. Egipt jako gospodarz turnieju brał udział w rozgrywkach bez kwalifikacji

Faza grupowa 
 Legenda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Drużyny z trzecich miejsc 
Ranking drużyn, które zajęły trzecie miejsce w grupie. Cztery najlepsze awansowały do fazy pucharowej.

Faza pucharowa

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał 

 
MISTRZ ŚWIATA U-20 2009

GHANA 1. TYTUŁ MISTRZA ŚWIATA U-20

Najlepsi strzelcy 

8 goli
  Dominic Adiyiah
5 goli
  Vladimir Koman
4 gole
  Jonathan Del Valle
  José Salomón Rondón
  Aarón Ñíguez
  Ransford Osei
  Alan Kardec
3 gole
  Alex Teixeira
  Kim Min-woo
  Fran Mérida
  Kermit Erasmus
  Krisztián Németh
  Marcos Ureña
2 gole

  Jan Chramosta
  Jan Vošahlík
  Michael Rabušic
  Hossam Arafat
  Ahmed Fathi Mohamed
  Mostafa Mahmoud Selim
  Ahmed Shoukri
  André Ayew
  Ander Herrera
  Kike
  Emilio Nsue
  Mario Roberto Martínez

  Kim Bo-kyung
  Maicon
  Semih Aydilek
  Richard Sukuta-Pasu
  Bjorn Kopplin
  Lewis Holtby
  Nicolás Lodeiro
  Jonathan Urretavizcaya
  Michelangelo Albertazzi
  Mattia Mustacchio
  Ahmed Khalil

1 gol

  Alex Tchuimeni-Nimely
  James Holland
  Aaron Mooy
  Boquita
  Ciro
  Douglas Costa
  Giuliano
  Paulo Henrique
  Tomáš Pekhart
  Mohamed Talaat
  Mohammed Rabiu
  Abeiku Quansah
  Daniel Parejo
  Arnold Peralta
  Andre Akono
  Germain Tico
  Banana Yaya
  Kim Young-gwon
  Kim Dong-sub
  Park Hee-seong
  Koo Ja-cheol
  José Mena
  Diego Estrada
  David Guzmán
  Diego Madrigal

  Josué Martínez
  Florian Jungwirth
  Manuel Schäffler
  Mario Vrancic
  Daniel Adejo
  Ibok Edet
  Kehinde Fatai
  Rabiu Ibrahim
  Nwankwo Obiorah
  Nurudeen Orelesi
  Danny Uchechi
  Aldo Paniagua
  Federico Santander
  Andile Jali
  Sibusiso Khumalo
  Bryan Arguez
  Dilly Duka
  Brian Ownby
  Tony Taylor
  Juma Clarence
  Jean Luc Rochford
  Santiago Damián García
  Abel Hernández
  Tabaré Viudez
  Sherzod Karimov

  Ivan Nagaev
  Oscar Rojas
  José Manuel Velázquez
  Andras Debreceni
  Mate Kiss
  Zsolt Korcsmár
  Ádám Présinger
  Ádám Balajti
  Márkó Futács
  Umberto Eusepi
  Silvano Raggio Garibaldi
  Andrea Mazzarani
  Antonio Mazzotta
  Giacomo Bonaventura
  Hamdan Al Kamali
  Theyab Awana
  Mohamed Ahmed
  Ahmed Ali

Gole samobójcze
  Luke DeVere

Linki zewnętrzne 
 
 

2009
2009 w piłce nożnej
2009 w Egipcie
Piłka nożna w Egipcie
Sport w Kairze
Sport w Aleksandrii
Port Said
Ismailia
Suez